Benjamin Huger ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Huger (Politiker) (1768–1823), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin Huger (General) (1805–1877), US-amerikanischer Generalmajor